Naso puede hacer referencia a:

 Naso, un pueblo indígena de Panamá; en Costa Rica habita con el nombre de naso broran (diéresis en la o) algunas regiones como Pilas (Bijagual de Buenos Aires, provincia de Puntarenas)
 Naso, una localidad italiana de la provincia de Mesina;
 Naso, una antigua colonia griega de Eólida.
 Naso del Lyskamm, una cima secundaria del Lyskamm, en el Valle de Aosta (Italia).
 Naso, un género de peces tropicales conocidos como peces unicornio.